

Pessoas
Andy Kaufman, humorista e ator norte-americano
Charlie Kaufman
Larry Kaufman
Mikhail Kaufman
Moisés Kaufman
Philip Kaufman, diretor, produtor e argumentista norte-americano
Ted Kaufman
Terrence Kaufman

Localidades

Kaufman (Texas)
Condado de Kaufman

Veja também
Kaufmann

Desambiguações de sobrenomes